Kertai György (1912–1968) Kossuth-díjas geológus, az MTA levelező tagja
 Kertai György (1944) búvárúszó, edző